Яков Друскин:
 Друскин, Яков Владимирович (1901—?) — советский музыковед.
 Друскин, Яков Семёнович (1901—1980) — советский философ, математик и литератор, искусствовед.